

Patronyme 

 Auguste Chapdelaine (1814-1856), missionnaire français ;
 Ovila Chapdelaine, dit « Jack Delaney » (1900-1948), boxeur québécois ;
 Renaud Chapdelaine (1911-), avocat et homme politique québécois ;
 Jean Chapdelaine (1914-2005), diplomate québécois ;
 Jean Chapdelaine Gagnon (1949-), écrivain et traducteur québécois ;
 Gérard Chapdelaine (1927-2004), réalisateur québécois ;
 Gérard Chapdelaine (1935-), avocat, homme politique québécois ;
 Luc Chapdelaine (?-) acteur québécois ;
  (1961-), joueur puis entraîneur de football canadien – Champion de la Coupe Vanier en 1999 ;
 Marie-Anne Chapdelaine (1962-), femme politique française.

Toponyme 

 Maria-Chapdelaine, municipalité québécoise du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Œuvres